Bahnhof Limbach bezeichnet die folgenden in Betrieb befindlichen oder ehemaligen Bahnhöfe in:

 Bahnhof Limbach (Baden), stillgelegt 1973
 Bahnhof Limbach (b Homburg/Saar), in Betrieb, Haltepunkt an der Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken
 Bahnhof Limbach (Sachs), stillgelegt 2000
 Bahnhof Limbach (Kr Saarlouis), stillgelegt 1980, Gleis der ehemaligen Primstalbahn endet heute dort 
 Bahnhof Schwabach-Limbach, im Betrieb der S 2, Haltepunkt an der Bahnstrecke Nürnberg–Roth 
 Bahnhof Limbach (Vogtl), im Betrieb der Vogtlandbahn, Haltepunkt an der Bahnstrecke Leipzig–Hof (Sachsen-Franken-Magistrale)